Erie (Colorado)
Erie (Illinois)
Erie (Kansas)
Erie (North Dakota)
Erie (Pennsylvania), de grootste plaats van deze naam

Zie ook

Erie (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Eriekanaal, een kanaal in de Amerikaanse staat New York
Eriemeer, een van de Grote Meren in de Verenigde Staten en Canada
Erie County (doorverwijspagina)